ФК АПОЕЛ је кипарски фудбалски клуб из Никозије, Кипар и он је један од чланова оснивача Фудбалског савеза Кипра. АПОЕЛ је један од најпопуларнијих тимова на Кипру, а такође су и најуспешнији клуб са 25 шампионских титула, 21 купа и 13 титула суперкупа. Први су тим на Кипру који је успео да достигне 20 титула шампиона. Највеће достигнуће АПОЕЛ-а у Европским такмичењима је четвртфинале Лиге Шампиона (2011/12). Име АПОЕЛ значи Атлетски фудбалски клуб Грка из Никозије (Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, Athlitikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias).

Трофеји 
 Кипарска прва лига (28) :1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1952, 1965, 1973, 1980, 1986, 1990, 1992, 1996, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 Куп Кипра (21) :1937, 1941, 1947, 1951, 1963, 1968, 1969, 1973, 1976, 1978, 1979, 1984, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2008, 2014, 2015

 Суперкуп Кипра (13) :1963, 1984, 1986, 1992, 1993, 1996, 1997, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 2013

Збирни европски резултати 
Стање 30. април 2012.

АПОЕЛ у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба
 Званичан сајт навијача

А